Pandava är ett släkte av spindlar. Pandava ingår i familjen stenspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenspindlar
Pandava